National Soccer League 1983 var den sjunde säsongen av Australiens National Soccer League. Slutspelet var åter borttaget denna säsongen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor 
 ozfootball.net

1983 i Australien
1983
Fotbollssäsongen 1983